Стом () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Стом, Бен (1886—1965) — нидерландский футболист.
 Стом, Маттиас (ок. 1600 — после 1652) — нидерландский художник.

См. также 
 Стомма